De Primeira Divisão 1993–1994 was de 60ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 22 augustus 1993 en eindigde op 2 juni 1994.  

Nieuwkomers waren Estrela Amadora, União Madeira en Vitória Setúbal. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1992/93) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto was titelverdediger, SL Benfica won de dertigste landstitel uit de clubgeschiedenis. Topscorer was Rashidi Yekini van het gepromoveerde Vitória Setúbal met 21 treffers.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1993/94

Portugal
1994